Milan Maslonka (né le  à Zvolen en Slovaquie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovaque.

Carrière de joueur 
Joueur imposant, il fait sa marque dans les ligues professionnelles mineures d'Amérique du Nord. Originaire de Slovaquie, il ne joue que brièvement dans la ligue élite du pays, l'Extraliga.

Il signe avec les RiverKings du Mississippi de la Ligue centrale de hockey pour la saison 2010-2011.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 ||HKm Zvolen 2 ||1.liga ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2004-2005 ||HKm Zvolen ||Extraliga ||8 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||HKm Zvolen ||Extraliga ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2006-2007 ||Thunder du Delaware ||AEHL ||3 ||3 ||1 ||4 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Jackals d'Elmira ||UHL ||11 ||0 ||0 ||0 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2006-2007 ||Steelhounds de Youngstown ||LCH ||28 ||1 ||6 ||7 ||132 ||6 ||0 ||0 ||0 ||18
|-
|2007-2008 ||Steelhounds de Youngstown ||LCH ||56 ||3 ||4 ||7 ||298 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|- 
|2007-2008 ||River Rats d'Albany ||LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2008-2009 ||Thunder de Stockton ||ECHL ||27 ||0 ||2 ||2 ||59 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Bombers de Dayton ||ECHL ||24 ||0 ||0 ||0 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 ||Falcons de Springfield ||LAH ||3 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Gems de Dayton ||LIH ||5 ||1 ||0 ||1 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010 ||HKm Zvolen ||Extraliga ||14 ||0 ||2 ||2 ||39 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2010-2011 ||RiverKings du Mississippi ||LCH ||36 ||4 ||1 ||5 ||76 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en novembre 1986
Joueur slovaque de hockey sur glace
Joueur du HKm Zvolen
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des SteelHounds de Youngstown
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur du Thunder de Stockton
Joueur des Bombers de Dayton
Joueur des Gems de Dayton
Joueur des RiverKings du Mississippi
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Zvolen
Naissance en Tchécoslovaquie